Højby Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Højby Kirke (Odense Kommune) – en kirke i Højby Sogn i Odense Kommune
 Højby Kirke (Odsherred Kommune) – en kirke i Højby Sogn i Odsherred Kommune